Йо́эль (, ) — немецкая еврейская фамилия. Известные носители:
 
 Йоэль, Мануэль (1826—1890) — еврейский богослов.

См. также 
 Иоэль